Fuller bezeichnet:

 H. B. Fuller, 1887 von Harvey Benjamin Fuller in den USA begründetes Unternehmen, heute international agierend als Klebstoff-Hersteller
 Fuller, einen häufigen englischen Familiennamen (mit Namensträgern)
 Fuller Building, ein Wahrzeichen von New York City, siehe Flatiron Building
 Fuller Dome, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Fuller-Insel, Insel im Highjump-Archipel, Antarktis
 Fuller Rock, Klippenfelsen in der Marguerite Bay vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Mount Fuller, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Fuller Theological Seminary ist das größte evangelikale Seminar mit 4300 Studierenden in Pasadena, Los Angeles

Fahrzeughersteller und -marken:
 Angus Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Fuller
 Fuller (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fuller Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fuller & Sons Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fuller (Illinois)
 Fuller (Kalifornien)
 Fuller (Kansas)
 Fuller (Maryland)
 Fuller (Michigan)
 Fuller (Montana)
 Fuller (Pennsylvania)
 Fuller (Tennessee)
 Fuller (Texas)
 Fuller (Washington)